Zhennan bezeichnet:

 Zhennan (Wuchuan) (镇南镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis Wuchuan in der chinesischen Provinz Guizhou
 Zhennan (Linwu) (镇南乡), Gemeinde im Kreis Linwu in der chinesischen Provinz Hunan